Un Glacis puede referirse a:

Glacis: Distrito de Seychelles.

Glacis: En geomorfología, un glacis es una suave pendiente, generalmente formada por la lixiviación y posterior deposición de las partículas finas de un cono de deyección o una ladera;

Glacis (tecnología militar): en tecnología militar un glacis es una pendiente suave y despejada que precede al foso de una fortaleza.